Bourton est un toponyme et un patronyme pouvant désigner:

Toponymes

Bourton, hameau du Buckinghamshire
 Bourton, village du Dorset
 Bourton, village du Somerset
 Bourton, paroisse civile de l'Oxfordshire
 Bourton, village de l'Oxfordshire
 Bourton, village du Wiltshire
 Bourton Westwood, hameau du Shropshire
 Bourton-on-Dunsmore, village du Warwickshire
 Bourton-on-the-Hill, village du Gloucestershire
 Bourton-on-the-Water, village du Gloucestershire

Patronyme 

 Clarrie Bourton (1908-1981), joueur et entraîneur de football anglais.

Voir aussi